Gedeon Ráday ist der Name folgender Personen:

* Gedeon Ráday (Politiker, 1713) (1713–1792), ungarischer Politiker und Dichter
 Gedeon Ráday (Politiker, 1806) (1806–1873), ungarischer Politiker, Mitglied der Nationalversammlung
 Gedeon Ráday (Politiker, 1841) (1841–1883), ungarischer Politiker und Landesverteidigungsminister
 Gedeon Ráday (Politiker, 1872) (1872–1937), ungarischer Politiker, Obergespan und Innenminister